Präsentation steht für:

 die Vorstellung von Personen, zum Beispiel bei einer Begegnung oder einer Veranstaltung
 die Darstellung von Waren, Gegenständen oder Informationen, zum Beispiel:
 Ausstellung
 Referat (Vortrag)
 EDV-gestützte Präsentation mit einem Präsentationsprogramm
 Poster-Präsentation in einer Postersession
 Präsentation (Ernennung), ein Ernennungsverfahren
 die Vorlage eines Wechsels zur Zahlung oder zur Annahme, siehe Wechsel (Urkunde)

Siehe auch:
 Darstellung (Begriffsklärung)
 Präsentation einer Gruppe (Mathematik)